Tenisový turnaj ATP If Stockholm Open 2011 se konal ve dnech 17. – 23. října ve Stockholmu, v hlavním městě Švédska v hale na kurtech s tvrdým povrchem jako součást kategorie ATP World Tour 250 series. Odměny činily 600 000 EUR.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
  Gaël Monfils (vítěz)
  Juan Martín del Potro (2. kolo)
  Stanislas Wawrinka (2. kolo)
  Juan Ignacio Chela (2. kolo)
  Kevin Anderson (čtvrtfinále)
  Milos Raonic  (semifinále)
  Ivan Dodig  (2. kolo)
  Tommy Robredo (1. kolo)

 Jiné formy účasti na turnaji 
Hráči, kteří do hlavní soutěže obdrželi divokou kartu:
  Tommy Haas
  Michael Ryderstedt
  Bernard Tomic

Hráči, kteří postoupili z kvalifikace:
  Marius Copil
  Tobias Kamke
  Sebastian Rieschick
  Jürgen Zopp

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Horní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazené páry 
  Rohan Bopanna /  Ajsám Kúreší (vítěz)
  Eric Butorac' /  '''Jean-Julien Rojer (semifinále)
  Christopher Kas /  Alexander Peya (1. kolo)
  Marcelo Melo /  Bruno Soares (finále)

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2011
Stockholm Open
Tenis ve Švédsku v roce 2011